Chantal Richard est un nom de personne notamment porté par : 
 Chantal Richard, chanteuse française connue par son nom de scène : Sloane, du duo musical Peter et Sloane ;
 Chantal Richard, réalisatrice et scénariste française.